dwojaki – rodzaj naczynia
 Dwojaki – miejsce w Dolinie Jarząbczej w Tatrach Zachodnich
 Dwojaki – miejsce w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich
 Dwojaki – szczyt w Dolinie Białej Wody w Tatrach Wysokich